The Lion in Winter (toneelstuk), een toneelstuk van James Goldman uit 1966
 The Lion in Winter (1968), een film uit 1968 gebaseerd op het toneelstuk
 The Lion in Winter (2003), een remake van de film uit 2003